DH kan syfta på:
 °dH – tyska hårdhetsgrad på vatten
 DH – ett svenskt LAN-party, se Dreamhack
 DH – en position i baseboll, Designated hitter
 DH – engelsk förkortning av Dead heat (dött lopp)